Monkey Business (1931), een film uit 1931
 Monkey Business (1952), een film uit 1952
 Monkey Business (album), een album van The Black Eyed Peas
 Monkey Business (band), een Tsjechische band
 Monkey Business (televisieserie), een serie over een apenopvangcentrum
 Monkey Business (stichting), een stichting ter behoud van de Sumatraanse orang oetan